Snow Globe — п'ятнадцятий студійний альбом англійської групи Erasure, який був випущений 11 листопада 2013 року.

Композиції 
 Bells of Love (Isabelle's of Love) - 3:59
 Gaudete - 2:43
 Make It Wonderful - 3:34
 Sleep Quietly - 2:52
 Silent Night - 3:53
 Loving Man - 3:23
 The Christmas Song - 2:26
 Bleak Midwinter - 4:27
 Blood on the Snow - 3:43
 There'll Be No Tomorrow - 3:39
 Midnight Clear - 3:32
 White Christmas - 3:29
 Silver Bells - 3:05

Учасники запису 
 Вінс Кларк - вокал
 Енді Бел - синтезатор, басс

Джерела 
 Snow Globe  allmusic
 Snow Globe  last.fm

Альбоми Erasure
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Листопад 2013